Радмила Смиљанић може да се односи на:

 Радмила Смиљанић (сопран), првакиња Опере Народног позоришта у Београду
 Радмила Смиљанић (глумица), српска глумица

Види још 
 Смиљанић